Щедро́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Щедров, Виктор Германович — солист шоу-группы «Доктор Ватсон».
 Щедров, Иван Михайлович (1933—1986) — советский журналист и писатель.
 Щедров, Пётр Григорьевич (1912—1970) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Щедровицкий
 Щедровское сельское поселение